High road puede hacer referencia a:

 High Road, álbum de la banda estadounidense Night.
 The High Road, álbum de Roxy Music.
 The High Road, álbum de estudio de la cantante estadounidense pop/R&B JoJo.
 The High Road, canción de la banda canadiense Three Days Grace.
 HTC-Highroad, equipo ciclista estadounidense.
 High Road, película de 2011.